A 2009-es MotoGP-világbajnokság volt a 61. szezon. A MotoGP csak Bridgestone gumikat használt.

Versenynaptár 
A naptárat 2008. június 25-én adták ki.

 ‡ = Esti verseny

A világbajnokság végeredménye 

 A kék háttérrel jelzett versenyzők esélyesek az év újonca díjra.

Pontozás:

Versenyzők

MotoGP

250 cm³

A pont nélkül záró szabadkártyás és helyettes versenyzők eredményei

125 cm³

A pont nélkül záró szabadkártyás és helyettes versenyzők eredményei

Konstruktőrök

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Résztvevők 

A MotoGP hivatalos weboldaláról.

MotoGP 

 Minden csapat Bridgestone gumikat használ.

250 cm³ 

 A japán szabadkártyás versenyzőket kivéve, akik Bridgestone gumikat használnak, mindenki Dunlop gumikkal versenyz.

125 cm ³

Források 

MotoGP-szezonok